Zsigmondy est le patronyme d'une famille d'origine hongroise. Elle a donné plusieurs personnalités du monde scientifique.

Membres notables 
János Sigmondi (1686, Bártfához - 1765, Körmöcbánya), enseignant.
György Zsigmondy (1748-1799), pasteur luthérien à Pilis. Epoux de Judit Polereczky.
 (1788-1833), professeur au lycée évangélique de Pozsony (1815), il enseigne la logique, la métaphysique, le grec et l'hébreu, la rhétorique, la poésie, l'éthique, les statistiques et l'histoire hongroise. Époux de Friderika Fábry dont les suivants.
 (1816-1880), docteur en médecine, il fut médecin chef hospitalier. Également dentiste renommé, il est à l'origine du premier système de numérotation dentaires (1861), dit . Époux de Irma von Szakmáry dont les suivants.
 (1860-1917), dentiste et alpiniste autrichien.
Emil Zsigmondy (1861-1885),  médecin et alpiniste austro-hongrois. Cousin du professeur et académicien Frigyes Schulek.
Richard Adolf Zsigmondy (1865-1929), chimiste austro-hongrois et allemand, prix Nobel de chimie en 1925. 
Karl Zsigmondy (1867-1925), professeur et mathématicien austro-hongrois, recteur de l'Université technique de Vienne, on lui doit le théorème de Zsigmondy.
Pál Zsigmondy (1818°), avocat. Père du suivant.
 (1848-1916), ingénieur mécanique hongrois, constructeur de ponts, expert en technologie de forage.
Vilma Zsigmondy (1846-1920), mère du dr. Frigyes Liedemann (1870-1922), avocat, et grand-mère du célèbre violoniste et pédagogue  qui prit le nom de sa grand-mère.
Vilmos Zsigmondy (1821-1888), ingénieur des mines hongrois, membre de l'Académie hongroise des sciences.
Auguszta Zsigmondy (1819-1884), épouse de Ágoston Schulek (1814-1869), homme d'affaires et politicien associé de Louis Kossuth.

Galerie

sources
Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967
Dénes Zsigmondy sur l'Internet Movie Database

Famille hongroise